John Beattie (1907-1977), joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Beattie (1957-), rameur d'aviron britannique ;
 John Beattie (1957-), joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Beattie (1985-), joueur de rugby à XV international écossais.